Norweger steht für:
 Norweger im ethnischen Sinn
 Staatsangehörige Norwegens, siehe Norwegen#Bevölkerung
 Ein Herrenschuhmodell, siehe Norweger (Schuhmodell)
 Ein Pferd, siehe Norwegisches Fjordpferd
 Einen Pullover, siehe Norwegerpullover
 Eine Katzenrasse, siehe Norwegische Waldkatze

Siehe auch:
 Norweger Modell